Kranz steht für:
 Kranz, ringförmige Zusammenfügung gleichartiger Strukturen von meist organischen Materialien
 Kranz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kranz, Phänomen der atmosphärischen Optik, siehe Korona (Atmosphärische Optik)
 Kranz, Auszeichnung in der Sportart Schwingen, siehe Schwingen#Traditionen
 Kranz (Einheit), altes griechisches Maß
 Kranz (Schrank), Ornament
 Kranz Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kranz, Ort im Kreis Meseritz, Brandenburg, seit 1945: Kręcko, Ortschaft in der  Gmina Zbąszynek, Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Kranz, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Kręsk, Ortschaft in der Gmina Stawiguda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:

 Kranzplatz
 Palais Kranz
 Krantz
 Cranz
 Crantz
 Granz
 Grantz
 Trauerkranz